Aceasta este o listă de scriitori germani și autori de limba germană de literatură științifico-fantastică care au scris cel puțin un roman științifico-fantastic sau mai multe povestiri scurte științifico-fantastice.

Lectură suplimentară
 Hans Joachim Alpers, Werner Fuchs, Ronald M. Hahn, Wolfgang Jeschke: Lexikon der Science-Fiction-Literatur. 2 Bde. Heyne, München 1980, ISBN 3-453-01063-9 und ISBN 3-453-01064-7.
 Hans Joachim Alpers, Werner Fuchs, Ronald M. Hahn: Reclams Science-fiction-Führer. Reclam, Stuttgart 1982, ISBN 3-15-010312-6.
 Hans Joachim Alpers, Werner Fuchs, Ronald M. Hahn, Wolfgang Jeschke: Lexikon der Science Fiction Literatur. Heyne, München 1991, ISBN 3-453-02453-2.
 Dina Brandt: Der Deutsche Zukunftsroman 1918–1945 : Gattungstypologie und sozialgeschichtliche Verortung. De Gruyter, 2012, ISBN 978-3-484-35113-4.
 Hans-Edwin Friedrich: Science Fiction in der deutschsprachigen Literatur : Ein Referat zur Forschung bis 1993. De Gruyter 1995, ISBN 978-3-11-092027-7.
 Heinz J. Galle: Wie die Science Fiction Deutschland eroberte : Erinnerungen an die miterlebte Vergangenheit der Zukunft. Reeken 2008, ISBN 978-3-940679-20-8.
 Horst Heidtmann: Utopisch-phantastische Literatur in der DDR : Untersuchungen zur Entwicklung eines unterhaltungsliterarischen Genres von 1945-1979. Fink, 1982, ISBN 3-7705-2072-6.
 Horst Illmer: Bibliographie Science-fiction & Fantasy : Buch-Erstausgaben 1945–1995 : 50 Jahre alternative Weltentwürfe in Deutschland. Harrassowitz, 1998, ISBN 3-447-04069-6.
 Rolf Löchel: Utopias Geschlechter : Gender in deutschsprachiger Science Fiction von Frauen. Ulrike Helmer, 2012, ISBN 978-3-89741-336-8.
 Christoph F. Lorenz: Lexikon der deutschsprachigen Science Fiction-Literatur seit 1900 mit einem Blick auf Osteuropa. Lang, 2017, ISBN 978-3-653-06779-8.
 Christian Pree: Bibliographie der deutschsprachigen Science Fiction und Fantasy 2016. Atlantis, 2018, ISBN 978-3-86402-544-0.
 Nessun Saprà: Lexikon der deutschen Science Fiction & Fantasy 1870-1918. Utopica, 2005, ISBN 3-938083-01-8.
 Erik Simon, Olaf R. Spittel: Die Science-fiction der DDR : Autoren und Lucraree : Ein Lexikon. Das Neue Berlin, 1988, ISBN 3-360-00185-0.
 Angela Steinmüller, Karlheinz Steinmüller, Hans-Peter Neumann: Vorgriff auf das Lichte Morgen : Studien zur DDR-Science-Fiction. Erster Deutscher Fantasy Club, 1995, ISBN 3-924443-85-8.

Vezi și
 Listă de scriitori de literatură științifico-fantastică
 Științifico-fantasticul în Germania‎‎
Science-fiction
germani de Science-fiction
 
Liste SF